C'mon – gruppo musicale rock canadese
 C'mon – album di Keith Anderson del 2008
 C'mon – album dei Low del 2011
 C'mon – album dei B'z del 2011
 C'Mon – singolo dei The Screaming Jets del 1990
 C'Mon – singolo di Mario del 2003
 C'mon/Jo-Anna Says – singolo di Per Gessle del 2005
 C'Mon – singolo di Kesha del 2012